

Geografia 
Francia
 Frise – comune dell'Alta Francia
 Dipartimento della Frisia (Département de la Frise) – dipartimento soppresso
Italia
 Frise – frazione di Monterosso Grana, in Piemonte

Persone 
 Adolf Frisé – scrittore e giornalista tedesco
 Leslie Frise – ingegnere aerospaziale britannico
 Maria Frisé – scrittrice e giornalista tedesca